Het Tahiti International Golf Open is een golftoernooi dat in 1982 werd opgericht door de League of Polynesia Golf.

De League werd in 1981 opgericht en lanceerde het Tahiti Open in 1982. Op aandringen van de Franse Golffederatie werd de League in 1983 veranderd in het Polynesian Golf Committee. Het kantoor is in Papeete.

De eerste winnaar was de zanger Dany Kaleikini. Het toernooi bestond toen uit twee rondes. De tweede editie bestond uit vier rondes en werd gewonnen door Kalua Makalena, ook uit Hawaï. Daarna bestond het toernooi acht jaar lang uit drie rondes, voordat het weer een toernooi van vier rondes werd.

Het Open wordt gespeeld op de 18 holesbaan van de International Olivier Bréaud die aan de ZW-kant van Tahiti ligt op een voormalige katoen- en koffieplantage, die eigendom was van de Schot William Stewart. Hij liet er in 1865 een wit huis bouwen, dat nu niet meer bestaat. Er staan nu citrusbomen en er groeien lychees en avocado's. Het wordt ook wel de Golf d'Atimaono genoemd.

Het toernooi telt mee voor de Order of Merit van de Australaziatische Tour. In 2012 was het totale prijzengeld $96,782.

Winnaars

Tahiti
Australaziatische PGA Tour